Тетитлан има више значења:

 Тетитлан (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тетитлан (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику